jawa – przeciwieństwo snu, inaczej stan czuwania
 Jawa – album Ryszarda Rynkowskiego
 Jawa – motocykl
 Jawa – wyspa Indonezji
 Jawa – „Zaginione miasto Czarnej Pustyni”, stanowisko archeologiczne z IV w. p.n.e. w północno-wschodniej Jordanii

Zobacz też 
 Java
 Jawowie – gatunek obcych zamieszkujących fikcyjną pustynną planetę Tatooine